Bojadła peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 dans la powiat de Zielona Góra
 Gmina de Bojadła, une gmina rurale.
 Bojadła, un village, chef lieu de la gmina.